Rebolledo ist der Familienname folgender Personen:

 Benito Rebolledo Correa (1880–1964), chilenischer Maler
 Juan Rebolledo Clément (* 1913), mexikanischer Botschafter
 Juan Williams Rebolledo (1825–1910), chilenischer Marinekommandeur und Vizeadmiral
 Marcelo Rebolledo (* 1971), chilenischer Tennisspieler
 María Nieves Rebolledo Vila (* 1978), spanische Sängerin, siehe Bebe